Сове́тский — хутор в Майкопском муниципальном районе Республики Адыгея России.

Входит в состав Кировского сельского поселения.

Население

Улицы 
 Западная,
 Короткая,
 Ленина,
 Подгорная,
 Полевая.

Примечания

Ссылки 
 Советский (хутор)

Населённые пункты Майкопского района